

Patronyme 

 Aloys Fauquez, (1859-1901), agent d'affaires, conseiller juridique, conseiller communal de Lausanne, député au Grand Conseil Vaudois, fondateur du journal Le Grutli
 Edmond Fauquez, (?-2009), fondateur du cercle archéologique de la Côte d'Opale.
 François Pierre Fauquez, (1713-1772), faïencier à Saint-Amand-les-Eaux, actif de 1740 à 1772
 
 Jean-Baptiste Fauquez, fils de François Pierre, reprend la faïencerie familiale de 1773 à 1794
 Pierre Joseph Fauquez, faïencier belge du  à Tournai et Saint-Amand-les-Eaux, père de François Pierre Fauquez.

Toponymie 
 Fauquez est un hameau de la commune belge d'Ittre (Brabant wallon)
 La chapelle de Fauquez
 Le château de Fauquez